El Aguacate kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Aguacate, San Luis Potosí, Tamasopo, 
 El Aguacate, Tenango de Doria, 
 El Aguacate, Cadereyta de Montes, 
 El Aguacate, Huautla, 
 El Aguacate, Coyuca de Benítez, 
 El Aguacate, Quechultenango, 
 El Aguacate, Hueyapan de Ocampo, 
 El Aguacate, Tempoal, 
 El Aguacate, Chicontepec, 
 El Aguacate, Zapotlanejo, 
 El Aguacate, Valle de Bravo, 
 El Aguacate (centrala Tantoyuca kommun), 
 El Aguacate (sydöstra Tantoyuca kommun), 
 El Aguacate, Ignacio de la Llave, 
 El Aguacate, Uriangato, 
 El Aguacate, Juchitán, 
 El Aguacate, San Miguel Totolapan, 
 El Aguacate, Xichú, 
 El Aguacate, Zitácuaro, 
 El Aguacate, Tuxpan (Primera Manzana), 
 El Aguacate, Tuxpan (Segunda Manzana Casa Blanca), 
 El Aguacate, Álamo Temapache, 
 El Aguacate, Landa de Matamoros, 
 El Aguacate, Santiago Amoltepec, 
 El Aguacate, Pénjamo, 
 El Aguacate, Izúcar de Matamoros, 
 El Aguacate, Amatepec, 
 El Aguacate, Pátzcuaro, 
 El Aguacate, Sahuayo, 
 El Aguacate, Nicolás Flores, 
 El Aguacate, Coacoatzintla, 
 El Aguacate, Taxco de Alarcón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar